Mike Berry (1942) – cantante e attore inglese
 Mike O'Berry (1954) – giocatore di baseball statunitense
 Mike Berry (1983) – hockeista su ghiaccio canadese
 Mike Berry – regista